Le mot progression désigne l'action d'avancer, de progresser ou le résultat de cette action. En particulier, le mot est employé dans les domaines suivants :
 en économie, la notion de  progression à froid;
 en mathématique, une suite de nombres ou de quantités qui dérivent successivement les unes des autres, d’après une même loi ;
 progression arithmétique ;
 progression géométrique ;
 progression logistique ;
 en pédagogie, progression, la planification des tâches visant à faire acquérir des connaissances déclaratives ou méthodologiques.
 en musique, la notion de progression d'accords